«Замороженный калифорниец» () — американский комедийный фильм, снятый в 1992 году, в российском переводе также известный как «Человек из Энсино», «Парень из Энсино».

Сюжет 

Старшеклассникам Дэйву и Стоуни даже в самом безумном сне не могло присниться то, во что выльется обычное строительство бассейна в Калифорнии. Во время проведения работ на дне котлована они обнаружили огромную ледяную глыбу, лежавшую в земле не одну тысячу лет. Вскоре глыба растаяла, а вместе с ней оттаял и ожил пещерный человек...

В ролях

Награды и номинации 
 1993 — премия «Золотая малина» в категории «Худшая новая звезда» (Поли Шор).
 1993 — номинация на премию «Ассоциации кинокритиков Чикаго» в категории «Самый многообещающий актёр» (Брендан Фрэйзер).

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 1992 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 1992 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Hollywood Pictures
Фильмы Леса Мэйфилда